Карл Шульц:
 Шульц, Карл (1902—1984) — гауптштурмфюрер СС, руководитель политического отдела концлагеря Маутхаузен.
 Шульц, Карл-Лотар (1907—1972) — немецкий офицер, генерал-майор.
 Шульц, Карл Генрих (1805—1867) — немецкий врач и ботаник, брат ботаника Фридриха Вильгельма Шульца;
 Шульц, Карл Густав (1793?—1856) — прусский полковник, военный историк, публицист.
 Шульц, Карл Иванович (1793—1858) — писатель, магистр свободных искусств и доктор философии; бессменный секретарь великой княжны Анны Павловны; отец В. К. Шульца.
 
 Шульц, Карл Фридрих (1796—1866) — немецкий живописец.
 Шульц, Карл Лео — американский адмирал, 26-й комендант Береговой охраны США.
 Карл Э. Шульц (1866—1939) — американский карикатурист
  (род. 1937) —  немецкий спортсмен-конник, участник Олимпийских игр.